Wilhelm Messerschmidt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Messerschmidt (Politiker) (1887–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Messerschmidt (Physiker) (1906–1975), deutscher Physiker
 Wilhelm Messerschmidt von Arnim (1797–1860), preußischer Generalmajor